Ростов-на-Дону 1961 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР. Участвовали 6 советских шахматистов и 6 иностранцев, преимущественно представителей стран социалистического лагеря.

На старте турнира вперед вырвались Р. Г. Нежметдинов и В. Г. Тарасов. В середине соревнования в их борьбу вмешался гроссмейстер М. Е. Тайманов. Он смог в личной встрече нанести поражение Нежметдинову и удержать лидерство до конца турнира.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный ежегодник 1961 / Авт.-сост. М. А. Бейлин. – М.: ФиС, 1963. – С. 92–94.

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
Шахматные турниры в России
Шахматы в СССР 
1961 год в шахматах
Спорт в России в 1961 году
1961 год в Ростовской области